Сэ́ми Гейл (, род. 22 января 1996, Санрайз) — американская актриса. Наиболее известна по роли Никки Риган-Бойл в телесериале CBS «Голубая кровь».

Биография 
Родилась в Санрайзе, штат Флорида, в семье адвоката и бывшей бизнес-леди, которая теперь работает менеджером дочери, её родители еврейского происхождения. В 2018 году окончила Колумбийский университет.

Кроме работы в кино и на телевидении, Гейл играет в театре. Она сыграла в мюзикле «Цыганка» () с Пэтти Люпон, спектакле «Охра!» () и «Семейной неделе» () оскароносного режиссёра Джонатана Демми. В 2007 году она появилась в бродвейском мюзикле «Как Гринч украл Рождество Доктора Сьюза» ().

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры США
Киноактрисы США